Nieuwland (Schiedam), een wijk in Schiedam
 Schiedam Nieuwland (metrostation), het gelijknamige station in die wijk